Лос Роблитос има више значења:

 Лос Роблитос (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Роблитос (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику